Рафаэла Ибарра де Вилальонга (), имя при рождении Рафаэла Мария де Ибарра-и-Арамбарри (, ), 16 января 1843, Бильбао, Испания — 23 февраля 1900, Испания) — блаженная Римско-Католической Церкви, основательница женской монашеской конгрегации «Сёстры от Ангелов-Хранителей».

Биография 
Рафаэла Ибарра родилась 16 января 1843 года в городе Бильбао. В 1861 году вышла замуж за Хосе Валальонга. В браке у неё родилось семь детей, двое из которых умерли в раннем детстве. В 1885 году, через 24 года совместной жизни, Рафаэла и Хосе решили принести обеты целомудрия и жить отдельно друг от друга. Рафаэла Ибарра-де-Вилальонга стала жить молитвенной жизнью, и вскоре возле неё образовалась небольшая женская община, желавшая совместно проводить духовный образ жизни. Эта община стала называться в честь Святого Семейства. В 1894 года община Святого Семейства была преобразована в монашескую конгрегацию под названием «Сёстры от Ангелов-Хранителей».

Рафаэла Ибарра-де-Вилальонга умерла 23 февраля 1900 года.

Прославление 
30 сентября 1984 года Римский папа Иоанн Павел II причислил Рафаэлу Ибарра-де-Вилальонга к лику блаженных.

День памяти в Католической церкви — 23 февраля.

Литература 
 Guido Pettinati, I Santi canonizzati del giorno, vol. II, Segno, Udine 1991, pp. 251–257.

Примечания 

Католические блаженные
Святые Испании
Святые Баскских земель
Христианские святые XIX века